Мария Алексеевна Дороничева (род. 26 мая 1997 года, Магнитогорск) — российская волейболистка, связующая.

Биография 
Мария родилась 26 мая 1997 года в Магнитогорске. У неё есть младшая сестра Екатерина (род. 2003), которая также является волейболисткой.

Мария играла за молодёжные команды «Автодор-Метар» (2012—2014), «Университет-Визит» (2014—2015), «Динамо» (Москва) (2015—2016).

В Суперлиге выступала за команды «Ленинградка» (2016—2017) и «Динамо-Метар» (2017—2019). В июле 2019 года перешла в «Протон».

С 2015 года учится на экономическом факультете Башкирского государственного аграрного университета.

20 июня 2020 года вышла замуж за волейболиста Владимира Смеленко.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВФВ
 Профиль на сайте volleyservice.ru

Волейболисты России
Игроки ВК «Ленинградка»
Игроки ВК «Динамо-Метар»
Игроки ВК «Протон»